Бабник — мужчина, проявляющий повышенный интерес к многим женщинам сразу, синоним «волокита», «ловелас».

Также:
 «Бабник» — художественный фильм 1990 года, комедия, СССР, режиссёр — Анатолий Эйрамджан.
 «Бабник 2» — российская кинокомедия 1992 года.
 «Бабник» — художественный фильм 2009 года, комедия, США, режиссёр — Дэвид МакКензи.
 «Бабник» — передача на радиостанции «Эхо Москвы». Ведущий — Николай Тамразов.

См. также 
 Womanizer («Бабник») — первый сингл с альбома Circus американской певицы Бритни Спирс. Премьера состоялась 26 сентября 2008 года.

Примечания